Zavod Imeni Stalina – nome e acronimo utilizzati dal 1931 al 1956 dalla casa automobilistica russa Zavod Imeni Lichačëva (ZiL)